VRP peut signifier:
 Voyageur, représentant et placier, intermédiaire salarié chargé de distribuer les produits d'un ou plusieurs employeurs
 Les VRP, groupe de musique français

En anglais 
 Vehicle routing problem : Le problème du VRP : voir Problème de tournées de véhicules